Osoby o tym nazwisku:
 Józef Mężnicki – rzymskokatolicki duchowny
 Witold Mężnicki – polski publicysta, dziennikarz, krytyk teatralny, działacz harcerski i księgarz